Ла-Фигера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 18,7 км². Население — 135 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del ayuntamiento (catalán)
 Información de la "Generalitat de Catalunya" (catalán)
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña (catalán)
 La Figuera On Line (catalán)
 Información general
 Priorat.org (catalán)
 Riberabike.com (catalán)

Муниципалитеты Таррагоны